Берингов Пролив () — бывшая группа кантри-музыки. Группа состояла из российских музыкантов, производила смесь кантри-музыки с русской народной музыкой. Группа ещё известна как «Siberian Heatwave». Иногда их стиль представлял собой «redgrass» (ссылка на Блюграсс). Группа достигла известности в 2003 году, будучи номинированной на премию Грэмми, и фигурировала в сегменте престижных американских новостей программы «60 минут», но не было крупных продаж. Группа распущена в 2006 году.

Кажется, эта группа представляет собой нечто удивительное — в некоторых её песнях — попытка спеть русские народные песни под американскую музыку стиля «кантри». Само «кантри» — особое культурное явление в Америке, его оберегают, проводят фестивали. Второй удивительный момент группы — это её название «Берингов пролив», это в своём роде тоже единственное, что может объединять Америку и Россию. Таким образом, «Берингов пролив» — это попытка сблизить эти две страны и культуры.

История

Предыстория, интересные факты 

«Сенсация! Первая российская группа номинирована на самую престижную музыкальную премию Grammy!» Такая новость в начале января облетела средства массовой информации всего мира. А сейчас — подробности. Группа Bering Strait («Берингов пролив») образовалась в 1988 году в городе Обнинске Калужской области и называлась тогда «Весёлый дилижанс». Десятилетние дети со своим руководителем участвовали во всевозможных фестивалях, выступали в клубах, иногда выезжая на европейские гастроли. После выступления на фестивале в американском Нэшвилле в 1996 году ребятам удалось заключить контракт с Arista, американским подразделением BMG в Америке. Именно тогда началась работа над дебютным альбомом, который вскоре должен был быть представлен американской публике. В этот период участники группы расстались со своим руководителем и попытались самостоятельно продолжить карьеру. Но лейбл был расформирован, и после 4 лет подвешенного состояния уже почти отчаявшимся ребятам предложили контракт Universal South — американское отделение Universal Music Group, специализирующееся на кантри музыке. Результат — релиз альбома в Америке 14 января, номинация на Грэмми и глобальные перспективы во всём мире.

Историческая справка 
«Берингов Пролив» фактически является третьим названием группы. До 1997 года группа выступала в России под именем «Весёлый дилижанс». В 1996 году они впервые записывали в США под названием Siberian Heatwave «Сибирская Жара» и были гостями на TNN в Prime Time Country. Коллектив распущен в конце мая 2006 года, но официальное заявление не было принято до 1 июня 2006 года.

На момент распада группа состояла из пяти музыкантов:
 Александр Арзамасцев (барабаны);
 Наташа Борзилова (ведущий вокал, акустическая гитара);
 Сергей «Spooky» (Жуткий) Ольховский (бас);
 Александр «Sasha» Островский (добро, бас-гитара, треугольник);
 Лидия Сальникова (ведущий вокал, клавишные).

Бывший участник Илья Тошинский играл на электрогитаре, акустической гитаре и банджо, с его участием был издан первый альбом, но он оставил группу после записи второго альбома. Другие участники Bering Strait — музыканты Сергей Пасов (мандолина и скрипка) и Андрей Мисихин (бас).

Наташа Борзилова — дочь учёного-ядерщика, который умер в результате Чернобыльской катастрофы.

Творчество

Текущие проекты 

Саша и Spooky (Жуткий) в настоящее время играют в новой группе Buckledown. Лидия и Наташа проводят сольные проекты.

Дискография

Альбомы

Синглы

Публикации в электронных СМИ 

«Российских рокеров на „Грэмми“ и прежде не привечали. Исключение последних лет — подмосковная группа „Берингов Пролив“, неожиданно ставшая номинантом в 2002 году. Теперь они уже называются по-английски — Bering Strait. Живут в США и исполняют рок в духе ранних Fleetwood Mac. Перепели один из их хитов. А ещё исполняют англоязычный фолк-рок и русские народные песни на языке оригинала, выпустили за границей очередной диск Pages с ведущим женским вокалом. Но никто из наших рок-музыкантов с тех пор и не мог приблизиться к их успеху».

Песни с текстами

 What Is It About You — текст , звук

Другие песни
 Ты постой, постой красавица моя!
 Ой мороз, мороз.
 Порушка Параня.
 То же.
 Пять песен.

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен 

Кантри-группы России
Музыкальные коллективы Обнинска
Кантри-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2006 году